Cyclodorippidae är en familj av kräftdjur. Cyclodorippidae ingår i överfamiljen Cyclodorippoidea, ordningen tiofotade kräftdjur, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Cyclodorippidae 8 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Cyclodorippidae